Ярославский Ремонтно-механический завод

 Ремонтно-механический завод — название «Ярполимермаш» в 1931-19?? годах.
 Ремонтно-механический завод — название «Ярстройтехника» в 1962-199? годах.